Лисевич Михайло Васильович (* 1959) — український педагог, журналіст, редактор, громадський діяч, заслужений журналіст України, лауреат Всеукраїнської журналістської премії «Золоте перо».
 Лисевич Олег Степанович (1985—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.